Il singolare dell'Open Gaz de France 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Venus Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Serena Williams ha battuto in finale 6–2, 6–3  Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (campionessa)
  Daniela Hantuchová (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (finale)
  Jelena Dokić (quarti di finale)

 Patty Schnyder (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (primo turno) 
 Anna Smashnova (primo turno) 
 Eléni Daniilídou (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2003